Daniel Rudslätt (né le  à Huddinge) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace devenu entraîneur.

Biographie

Carrière en club 
En 1991, il commence sa carrière avec le Järfälla HC en Division 2 suédoise. Il signe au Arlanda HC, pensionnaire de Division 1 en 1995. En 1999, il débute en Elitserien avec le Brynäs IF avec qui remporte le championnat. Il rejoint le Djurgårdens IF en 2002. Il part en Allemagne en 2006 chez les Kölner Haie qui évoluent en DEL.

Carrière internationale 
Il représente la Suède.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1995-1996|| Arlanda HC|| Division 1|| 28|| 17|| 11|| 28|| 28|| 4|| 4|| 2|| 6|| 0
|-
| 1996-1997|| Arlanda HC || Division 1 || 26|| 15|| 11|| 26|| 11|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Arlanda HC || Division 1 || 32|| 21|| 20|| 41|| 34|| 2|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 1998-1999|| Brynäs IF|| Elitserien|| 49|| 9|| 4|| 13|| 24|| 14|| 4|| 2|| 6|| 8
|-
| 1999-2000|| Brynäs IF|| Elitserien|| 44|| 13|| 12|| 25|| 24|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Brynäs IF|| Elitserien|| 48|| 17|| 21|| 38|| 46|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2001-2002|| Brynäs IF|| Elitserien|| 45|| 15|| 17|| 32|| 16|| 4|| 1|| 2|| 3|| 12
|-
| 2002-2003|| Djurgårdens IF Stockholm|| Elitserien|| 48|| 10|| 11|| 21|| 58|| 12|| 3|| 1|| 4|| 6
|-
| 2003-2004|| Djurgardens IF Stockholm|| Elitserien|| 48|| 14|| 11|| 25|| 30|| 4|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2004-2005|| Djurgardens IF Stockholm|| Elitserien|| 50|| 10|| 8|| 18|| 50|| 5|| 3|| 0|| 3|| 4
|-
| 2005-2006|| Djurgardens IF Stockholm|| Elitserien|| 47|| 14|| 22|| 36|| 20|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2006-2007|| Kölner Haie|| DEL|| 36|| 14|| 21|| 35|| 36|| 9|| 4|| 7|| 11|| 4
|-
| 2007-2008|| Kölner Haie|| DEL|| 52|| 10|| 18|| 28|| 86|| 14|| 0|| 7|| 7|| 10
|-
| 2008-2009|| Kölner Haie|| DEL|| 49|| 18|| 28|| 46|| 34|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Kölner Haie|| DEL|| 47|| 13|| 19|| 32|| 28|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2010-2011|| AIK IF || Elitserien|| 52|| 8|| 13|| 21|| 34|| 8|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2011-2012|| AIK IF || Elitserien|| 50|| 3|| 10|| 13|| 18|| 11|| 2|| 2|| 4|| 4

Références 

Naissance en septembre 1974
Naissance à Huddinge
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Brynäs IF
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur des Kölner Haie
Joueur de l'AIK IF
Dirigeant suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Entraîneur suédois de hockey sur glace